Сейлор (с  — моряк, матрос) может означать:

 Сейлор Мун — название японского франчайза, созданного Наоко Такэути.  
 Сейлор Мун — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».
 Сейлор Чиби Мун — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».
 Сейлор Меркурий — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».
 Сейлор Марс — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».
 Сейлор Юпитер — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».
 Сейлор Венера — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун». 
 Сейлор Уран — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».
 Сейлор Нептун — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».
 Сейлор Плутон — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».
 Сейлор Сатурн — одна из главных персонажей метасерии «Сейлор Мун».